Monona kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Monona (Iowa)
Monona (Wisconsin)